Ergates – miejscowość na Cyprze
 Ergates – rodzaj chrząszczy z rodziny kózkowatych

Przypisy